Das Western & Southern Financial Group Masters 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. August 2002 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der dieses Jahr zum Auftakt ausschied. Neuer Turniersieger wurde die spanischer Nummer 16 der Setzliste Carlos Moyá, die sich im Finale gegen den Setzlistenersten Lleyton Hewitt durchsetzte. Im gesamten Turnier gab Moyá keinen Satz ab. Dies war der vierter Titel der Saison und der insgesamt 11. in seiner Karriere.
Im Doppel traten die indischen Vorjahressieger Mahesh Bhupathi und Leander Paes nicht erneut gemeinsam an. Während Paes mit Michael Hill zusammen in der ersten Runde ausschied, konnte Bhupathi mit Maks Mirny das Finale erreichen. Dort unterlagen sie überraschend den US-Amerikaner James Blake und Todd Martin, die dank einer Wildcard antraten. Sie gewannen damit ihren einzigen. gemeinsamen Titel. Für Blake war es der erste, für Martin der fünfte und letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Mason (Ohio)